Die Dunlop British Open 2007 fanden vom 20. bis 24. September 2007 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 77.500 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 43.500 US-Dollar.

Titelverteidiger war Nick Matthew, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Amr Shabana ausschied. Das Finale gewann Grégory Gaultier gegen seinen Landsmann Thierry Lincou mit 11:4, 10:12, 11:6 und 11:3. Dies war Gaultiers erster Titel bei diesem Turnier. Bei den Damen kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Nicol David und Rachael Grinham, das diesmal Grinham mit 7:9, 4:9, 9:3, 10:8 und 9:1 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Das Feld der Damen umfasste 16 Spielerinnen. Bei den Herren wurden die besten 16 Spieler, bei den Damen die acht besten Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielt Andy Whipp bei den Herren einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2007
Squashturnier in Manchester